

Современные банки

Центральный 
 Центральный  банк Исландии

Коммерческие 
 Arion Bank
 Byr
 Kvika
 Landsbankinn
 Íslandsbanki

Сберегательные 
 Sparisjóður Bolungarvíkur
 Sparisjóður Höfðhverfinga
 Sparisjóður Norðfjarðar
 Sparisjóður Ólafsfjarðar
 Sparisjóður Siglufjarðar
 Sparisjóður Strandamanna
 Sparisjóður Suður-Þingeyinga
 Sparisjóður Svarfdæla
 Sparisjóður Vestmannaeyja
 Sparisjóður Þórshafnar og nágrennis

Закрытые банки 
 Askar Capital
 Nýi Glitnir
 Landsbanki
 Glitnir
 Kaupthing Bank
 Búnaðarbanki
 Útvegsbanki
 Samvinnubanki
 Iðnaðarbanki
 Verzlunarbanki.
 MP Banki
 Straumur Investiment Banki (объединились в банк Kvika)
 Saga Investiment Banki

Примечания 

Списки банков по странам

Списки:Исландия